Allogen (von altgriech. ἀλλογενής allogenés „ausländisch“, „fremd“), steht für:

 transplantiertes Gewebe, das nicht vom Empfänger selbst stammt, siehe Allotransplantation
 Komponenten magmatischen Gesteins, die ihren Ursprung in anderen Bildungsräumen haben, siehe Allothigen